powiat słonimski (I Rzeczpospolita) – powiat województwa nowogródzkiego I Rzeczypospolitej
 powiat słonimski (gubernia grodzieńska) – powiat guberni grodzieńskiej Imperium Rosyjskiego
 powiat słonimski (II Rzeczpospolita) – powiat województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej